Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2016 проводился с 13 по 20 февраля 2016 в городе Флимс.

В чемпионате принимало участие 6 команд.

Победителями чемпионата стала команда Adelboden veriset (скип Свен Михель), победившая в финале команду Genève (скип Петер де Круз). Бронзовые медали завоевала команда Dübendorf Rossweid (скип Феликс Аттингер).

Одновременно и там же проходил Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2016.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в два круга. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (четвертьфинал или «1-я команда против 2-й»). Проигравшая команда встречается в полуфинале с 3-й командой; победитель полуфинала проходит в финал, проигравший занимает общее 3-е место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

 Команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфинал (1-я команда против 2-й). 19 февраля, 18:00

Полуфинал. 20 февраля, 9:00

Финал. 20 февраля, 15:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2016
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд 2016
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар 2016
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди юниоров 2016

Спорт в Швейцарии в 2016 году
Чемпионаты Швейцарии по кёрлингу среди мужчин
Февраль 2016 года